Айвен Кеннет Голдберг (; 14 апреля 1934, Бруклин —- 26 ноября 2013, Нью-Йорк) —- американский психиатр и психофармаколог.

Биографические сведения 
Родился в Бруклине, в семье Морриса и Флоренс Голдберг. Окончил медицинскую школу Нью-Йоркского университета в 1959 году.

В 1995 году предложил термин интернет-зависимость («Internet Addiction Disorder», IAD), вкладывая в него не медицинский смысл наподобие алкогольной или наркотической зависимости, а поведение со сниженным уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить нормальную жизнь. Термин был изначально введён им в виде шутки, однако прижился и начал активно использоваться; позднее он ввёл также диагностические критерии этого расстройства.

Публиковался также в области танатологии, нейроэндокринологии, психофармакологии и клинической диагностики депрессивных расстройств.

Премии и награды 
 2008—2009 г.г. — Patients' Choice Award
 2009 год — On-Time Doctor Award

Библиография 
 Psychopharmacological Agents for the Terminally Ill and Bereaved. Edited by Ivan K. Goldberg, Sidney Malitz, and Austin H. Kutscher. With the editorial assistance of Lillian G. Kutscher. Text consultants: Bernard Schoenberg and Arthur C. Carr. New York, Foundation of Thanatology; distributed by Columbia University Press, 1973. — 339 p. ISBN 0882387006.
 Oral Care of the Aging and Dying Patient. Edited by Austin H. Kutscher and Ivan K. Goldberg. With the editorial assistance of Lillian G. Kutscher. Thomas Publishers, 1973. — 209 p. ISBN 0398027145.
 Bibliographic Handbook of Biological Psychiatry and Psychopharmacology. New York, 1982.
 Pain, Anxiety, and Grief: pharmacotherapeutic care of the dying patient and the bereaved (Foundations of Thanatology) / Ivan K. Goldberg, Austin H. Kutscher, and Sidney Malitz, editors; with the assistance of Lilliam G. Kutscher. New York: Columbia University Press, 1986. — 228 p. ISBN 0231047428
 Questions & Answers about Depression and its Treatment: a consultation with a leading psychiatrist / Ivan K. Goldberg. Philadelphia: Charles Press, 1993. — 139 p. ISBN 0914783688; 2nd edition — 1998—180 p. ISBN 978-0-914783-86-2.
 Common errors in the psychopharmacologic treatment of schizophrenia. Sound recording by Ivan K. Goldberg. Fort Lee, NJ, Sigma Information, 1973. 1 cassette. 2 1/2 x 4 in.
 Therapeutic Drugs and the Quality of Life. Edited by Ivan K. Goldberg, Austin H. Kutcher, Harold B. Haley. Center for Thanatology and Education, 1998.

Примечания

Ссылки 
 Книги Айвена К. Голдберга на сайте «Amazon.com»
 Depression Screening Test by Ivan K. Goldberg
 Depressionen Test: Goldberg Test auf Depressionen

Психиатры США
Психиатры по алфавиту